Браверман — прізвище німецько-єврейського (їдиш) походження (від  — добрий, відважний чоловік; )

Носії 
 Авішай Браверман (1948) — ізраїльський економіст і політик
 Александр Браверман (1974) — ізраїльський математик
 Гаррі Браверман (1920—1976) — американський соціаліст і політекономіст
 Ігор Браверман (1961) — український журналіст
 Інна Браверман (1986) — ізраїльська підприємець українського походження, засновник компанії Eco Wave Power

Єврейські прізвища